Wednesday's Child – film del 1934 diretto da John S. Robertson
Wednesday's Child – film tv del 1962 diretto da Brandon Acton-Bond
Wednesday's Child – film del 1999 diretto da Brad Marlowe